Прімейра ліга 2014—2015 () — 81-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Сезон розпочався 15 серпня 2014, а закінчився 23 травня 2015. Чемпіонський титул застила лісабонська «Бенфіка».

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Прімейра Ліга на soccerway 

2014—2015
Португалія
Португалія
2014 у португальському спорті
2015 у португальському спорті